Lüdersdorf (Schönberger Land), plaats in het Duitse amt Schönberger Land, deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren.
 Lüdersdorf (Parsteinsee), plaats in de Duitse gemeente Parsteinsee, deelstaat Brandenburg.